

Nom de famille 

 Albert Fuller Ellis (1869-1951), analyste et prospecteur australien ;
 Alexandra Fuller (1993-), joueuse de squash sud-africaine ;
 Alexandra Fuller (1969-), écrivaine africaine d'origine européenne ;
 Amanda Fuller (1984-), actrice américaine ;
 Amy Fuller (1968-2023), rameuse d'aviron américaine ;
 Benjamin Apthorp Gould Fuller (1879-1956), professeur de philosophie américain ;
 Blind Boy Fuller, né Fulton Allen (1907-1941), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Bobby Fuller (1943-1966), chanteur et guitariste de rock américain ;
 Bryan Fuller (1969-), acteur américain ;
 Charles Fuller Baker (1872-1927), entomologiste, botaniste, agronome et collectionneur américain ;
 Craig Fuller (1949-), chanteur, compositeur et guitariste américain de rock country ;
 Curtis Fuller (1934-2021), tromboniste de jazz américain ;
 Dale Fuller (1885-1948), acteur américain ;
 Dolores Fuller (1923-2011), actrice et parolière américaine ;
 Drew Fuller, de son vrai nom Andrew Alan Fuller (1980-), acteur américain ;
 Florence Fuller (1867-1946), peintre australienne ;
 Frances Fuller (1907-1980), actrice américaine ;
  (1822-1884), peintre américain ;
 Henry Brown Fuller (1867-1934), peintre américain ;
 Hiram Fuller (1981-), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Jean Overton Fuller (1915-2009), écrivain britannique ;
  (1757-1834), député du Sussex ;
 John Frederick Charles Fuller (1878-1966), historien et stratège militaire britannique ;
 Joseph J. Fuller (1839 ou 1840-1920), navigateur américain
 Joseph Jackson Fuller (1825-1908), missionnaire anglais ;
 Kendall Fuller (1995-), joueur de football américain américain;
 Kurt Fuller (1953-), acteur américain ;
 Lance Fuller (1928-2001), acteur américain ;
 Loïe Fuller (1862-1928), danseuse américaine ;
 Lucia Fairchild Fuller (1872-1924), peintre américaine ;
 Margaret Fuller (1810-1850), journaliste, critique et militante féministe américaine ;
 Mary Fuller (1888-1973), actrice et scénariste américaine ;
 Minnie Rutherford Fuller (1868-1946), réformatrice sociale et suffragiste américaine ;
 Penny Fuller (née en 1940), actrice américaine ;
 Ray Fuller (1935-1996), biochimiste américain ;
 Ricardo Fuller (1979-), footballeur jamaicain ;
 
 Richard Buckminster Fuller (1895-1983), architecte, designer, inventeur et écrivain américain ;
 Robert Fuller (1951-), manager de catch américain ;
 Samuel Fuller (1912-1997), réalisateur américain ;
 Simon Fuller (1960-), producteur de disques et de télévision anglais ;
 Stephen Fuller Austin (1793–1836), personnage politique américain qui mena la deuxième colonisation du Texas ;
 Steve Fuller (1959-), philosophe et sociologue américain ;
 
 Todd Fuller (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 William Fuller (1913-1982), écrivain américain, auteur de roman noir ;

Voir aussi 

 Fuller Park : quartier de la ville de Chicago aux États-Unis ;
 Projection de Fuller : projection cartographique de la Terre, nommée ainsi en hommage à Richard Buckminster Fuller.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais